Saifuddin ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammad Saifuddin (* 1996), bangladeschischer Cricketspieler
 Muhammad Saiful Saifuddin (* 1999), malaysischer Leichtathlet